Arriate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arriate (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Arriate (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar